Hoče je ime dveh naselij:
 Spodnje Hoče
 Zgornje Hoče
ter 
 občine Hoče-Slivnica